Кайда — українське прізвище.

 Кайда Василь Петрович — господарник, громадський діяч
 Кайда Олексій Петрович — голова Тернопільської облради, нардеп України 7-го скликання

Примітки 

Українські прізвища